Ма́ттиас Пла́хта (; род. 16 мая 1991) — немецкий хоккеист, нападающий клуба «Адлер Мангейм», выступающего в немецкой хоккейной лиге. Маттиас Плахта — сын польского хоккеиста и тренера Яцека Плахты.

Карьера 
В юности Плахта играл за Швеннинген и Мангейм, в сезоне 2008-09 дебютировал во втором немецком дивизионе за клуб Хайльбронн. В следующем сезоне он перешёл в «Адлер Мангейм», выступающий в высшем немецком хоккейном дивизионе. После шести сезонов в немецкой лиге, выиграв с клубом лигу в 2015 году и получив место в национальной сборной, Плахта подписал контракт с «Аризона Койотис» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сроком на один год.

Дебютный североамериканский сезон 2015-16 Плахта провёл в Спрингфилд Фэлконс. В 46 матчах Плахта забил два гола и заработал семь очков, однако вскоре, в рамках драфта НХЛ 2017, перешёл в «Питтсбург Пингвинз» в обмен на Сергея Плотникова. В общей сложности за фарм-клуб «Пингвинз» «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» Плахта провёл 30 матчей.

Поскольку Плахта так и не был переведён в основную команду он принял решение не продлевать контракт. 30 июня 2016 года Плахта подписал четырёхлетний контракт с «Адлер Мангейм».

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчане.

Статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Международная

Примечания 

Хоккеисты Германии
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года